Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2011 war die 23. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 12. bis 23. Juli 2012 im Sheraton Hotel im kanadischen Montreal statt.

In einem rein thailändischen Finale schlug Thanawat Thirapongpaiboon Noppon Saengkham mit 9:3. Außer dem Weltmeistertitel bekam er auch eine Tourcard für die Main-Tour-Saisons 2012/13 und 2013/14. Noppon Saengkham hatte bereits 2009 im Finale gestanden und den U21-Titel gewonnen.

Modus 
51 Teilnehmer hatte die Junioren-WM. Sie wurden auf 6 Gruppen mit acht bzw. neun Spielern verteilt, in denen im Round-Robin-Verfahren (Jeder gegen Jeden) die Platzierungen ausgespielt wurden. Die ersten 5 jeder Gruppe kamen weiter ins Hauptturnier, wobei die beiden top-gesetzten Spieler ein Freilos für die erste Runde bekamen. Im Ausscheidungsmodus wurde dann der U21-Weltmeister ermittelt.

Hauptturnier

Century-Breaks

Quellen 

2011
Snookerveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Montreal
Billardturnier in Kanada